Kačena může být: 
 kachna, vodní pták
 Kačena (příjmení)
 kačena (součást plavidla), zkosená tenká destička ve spodní části lodi (například veslice) nebo v plováku jiného plavidla určená pro udržení přímého směru jízdy; kormidlo je otočná kačena
 kasa, trezor – argotový výraz
 tramvaj Tatra KT8D5, jedna z přezdívek (pravděp. modifikováno z označení „kátéčko“)
 nákladní autobmobil Tatra 805, jedna z přezdívek

Související články 
 Káča
 Kačka